Adelaide International 2 2023 – Dublu feminin are loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2023. Șaisprezece perechi de jucătoare s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Adelaide disputat pe o suprafață dură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Eri Hozumi și Makoto Ninomiya au fost campioanele en-titre din 2022, când evenimentul a fost un turneu de nivel WTA 250, dar au ales să participe la turneul de la Hobart International.

Luisa Stefani și Taylor Townsend au învins în finală perechea Anastasia Pavliucenkova și Elena Rîbakina cu scorul de 7–5, 7–6(7–3), câștigând titlu la dublu feminin la Adelaide International 2 2023. Acsta este primul lor titlu ca pereche.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main Draw

Adelaide International
WTA Tour 2023